Миклош Йон Мольнар (; родился 10 апреля 1970 года в Копенгагене, Дания) — датский футболист, выступавший на позиции нападающего. Известен по выступлениям за «Севилья», «Канзас-Сити Уизард» и сборную Дании. Участник чемпионата мира 1998, чемпионата Европы 2000, а также летних Олимпийских игр в Барселоне.

Клубная карьера 
Мольнар родился в Копенгагене и начал карьеру в молодёжных клубах «Бюольдклюбен 1908» и «Фремад». С 1986 по 1988 год Миклош забил 4 гола в 8 матчах за молодёжную сборную Дании. В 1987 году он выступал за клуб второго дивизиона «Видовре», а после за полупрофессиональный клуб «Фрем». Он стал лучшим бомбардиром первого дивизиона с 14 мячами. Молодым нападающим заинтересовались многие клубы, в частности английский «Челси», французский «Лион», бельгийский «Стандард» и местный «Орхус».

В январе 1990 года Мольнар перешёл в «Стандард» из Льежа. В своем первом сезоне он забил 11 мячей в 26 матчах и получил вызов в национальную сборную. После смены тренера, Миклош был отдан в аренду в швейцарский «Серветт». В Швейцарии он стал лучшим бомбардиром Суперлиги забив 18 мячей в 34 матчах.

Летом 1992 года Миклош перешёл во французский «Сент-Этьен». Он не попал в игровую схему тренера новой команды, поэтому вскоре покинул клуб. В январе 1994 года Мольнар расторг контракт с «Сент-Этьеном» и вернулся в Данию, где подписал контракт с «Люнгбю». Он забил 6 голов в 18 матчах, но после ссоры с тренером команды покинул клуб и перешёл в немецкий «Франкфурт». Команда боролась за выживание во второй Бундеслиге и несмотря на усилия Мольнара вылетел в региональную лигу по итогам сезона. После ухода из «Франкфурт» Миклош двольно успешно выступал на родине за «Люнгбю» и «Херфёльге». В сезоне 1997 года он стал лучшим бомбардиром чемпионата Дании.

После успешного сезона Мольнар подписал контракт с испанской «Севильей», которая выступала в Сегунде. В своем первом сезоне он забил 10 мячей в 26 встречах и получил приглашение в национальную команду на участие в чемпионате мира 1998 года. Во втором сезоне Миклош не показал уверенной игры и покинул команду по окончании сезона. Во время отпуска Мольнар посетил своего американского товарища Криса Хендерсона, который уговорил Миклоша выступать в MLS. В 2000 году он заключил контракт с «Канзас-Сити Уизард». В том же году он выиграл Кубок MLS. После окончания сезона Мольнар принял решение завершить карьеру. 2 октября 2011 года он получил возможность сыграть 20 минут за клуб своего детства «Бюольдклюбен 1908» во втором дивизионе.

Международная карьера 
В сентябре 1990 года в матче против сборной Нидерландов Мольнар дебютировал за сборную Дании. В 1992 году Миклош принял участие в летних Олимпийских играх в Барселоне. 8 июня 1997 года в матче отборочного раунда чемпионата мира 1998 года в против сборной Боснии и Герцеговины Мольнар забил свой первый гол за сборную. В 1998 году он попал в заявку на участие в чемпионате мира во Франции. Мольнар сыграл в матче против сборной ЮАР.

В 2000 году Мольнар принял участие в чемпионате Европы в Бельгии и Нидерландах. На турнире он сыграл в матче против сборной Чехии.

Голы за сборную Дании

Достижения 
Командные

 «Канзас-Сити Уизард»
 Обладатель Кубка MLS — 2000

Примечания

Ссылки 
 
 Danish national team profile 
 
 Boldklubben Frem profile 

Футболисты Дании
Игроки сборной Дании по футболу
Футболисты на летних Олимпийских играх 1992 года
Игроки ФК «Видовре»
Игроки ФК «Фрем»
Игроки ФК «Люнгбю»
Игроки ФК «Сент-Этьен»
Игроки ФК «Стандард» Льеж
Игроки ФК «Франкфурт» Франкфурт-на-Майне
Игроки ФК «Херфёльге»
Игроки ФК «Серветт»
Игроки ФК «Спортинг Канзас-Сити»